

Cinema 
 Cara mamma, mi sposo (Only the Lonely) – film del 1991 diretto da Chris Columbus

Musica 
 Only the Lonely – singolo di Roy Orbison del 1960
 Only the Lonely – singolo dei The Motels del 1982
 Only the Lonely – singolo dei T'Pau del 1989
 Only the Lonely – EP degli Unkle del 2011